42. домобранска пешачка дивизија,  јединица хрватског домобранства унутар Аустроугарске војске;
 369. легионарска дивизија, јединица њемачког Вермахта сачињена претежно од регрута из НДХ.